Fernitz heißen folgende geographischen Objekte:

 Fernitz (Steiermark), ehemalige Gemeinde im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Fernitz (Gemeinde Fernitz-Mellach), Katastralgemeinde von Fernitz-Mellach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Fernitz (Gemeinde Schönberg), Katastralgemeinde von Markt Schönberg am Kamp, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

 Fernitz (Kamp), linker Zufluss des Kamp bei Fernitz, Markt Schönberg am Kamp, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich